Josie and the Pussycats (Josie y sus Gatimelódicas en algunas versiones en español) es una banda de rock ficticia creada por el caricaturista Dan DeCarlo que ha sido presentada en distintas multimedias desde que apareció en la década de 1960:
 Josie and the Pussycats (cómic): También conocido como "Ella es Josie" o "Josie" en algunas ediciones iniciales en español, es el medio original en que Josie y su banda aparecieron, un libro de historietas publicado por la editorial estadounidense Archie Comics desde 1963 hasta 1982.
 Josie and the Pussycats (serie de televisión) (1970-1972): Adaptación televisiva de los cómics de Dan DeCarlo, una caricatura producida por Hanna-Barbera Productions, luego modificada y retitulada Josie and the Pussycats In Outer Space (Josie y sus Gatimelódicas en el Espacio) de 1972-1974.
 Josie and the Pussycats (álbum): Un grupo real de rock-pop formado por las cantantes Cheryl Ladd, Patrice Holloway y Cathy Douglas, que realizó grabaciones musicales para la serie de televisión de Hanna-Barbera y para un LP publicado por Capitol Records en 1970.
 Josie and the Pussycats (película): Una película en imagen real, vagamente basada en la serie de televisión, producida y lanzada en el año 2001.